Cullhed est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

  (1951-), professeur d'études littéraires à l'université de Stockholm,
  (1966-), spécialiste suédoise en littérature,
 Elin Cullhed (1983-), romancière suédoise,
  (1985-), linguiste suédois spécialiste du grec,
  (1926-1996), médecin suédois.